Automatyczna toaleta publiczna najczęściej spotykana jako wolnostojący obiekt prefabrykowany. Automatyczna toaleta publiczna tym różni się od tradycyjnej, że nie wymaga stałego dozoru osoby sprzątającej i pobierającej opłatę. Funkcja czyszczenia realizowana jest za pomocą urządzeń czyszczących, a za pobieranie opłaty odpowiada wrzutnik monet. 

Proces czyszczenia rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy użytkownik opuści wnętrze obiektu. Aby uniknąć przypadkowego włączenia procesu czyszczenia, stosuje się systemy wykrywające obecność człowieka, za najskuteczniejszy uważa się wagę ukrytą w podłodze. 

Ubikacje
Obiekty usługowe i użyteczności publicznej